Dokutschajew ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Wassiljewitsch Dokutschajew (1891–1944), russisch-sowjetisch Architekt, Stadtplaner, Architekturtheoretiker, Hochschullehrer
 Wassili Wassiljewitsch Dokutschajew (1846–1903), russischer Geologe, Mineraloge und Geograph